Vlagyimir Boriszovics Korenyev,  (Szevasztopol, 1940. június 20. – Moszkva, 2021. január 2.) szovjet-orosz színész.

Filmjei 
Mozifilmek
 Az út vége (Жизнь прошла мимо) (1959)
 A kétéltű ember (еловек-амфибия) (1962)
 A titokzatos szakács (Как вас теперь называть?) (1965)
 Свет далёкой звезды (1965)
 Don Quijote fiai (Дети Дон Кихота) (1966)
 Сыны Отечества (1969)
 Освобождение (1971)
 Много шума из ничего (1973)
 The Great Battle (1973)
 Победитель (1976)
 Fedőneve: Lukács (Псевдоним: Лукач) (1977)
 Рудин (1977)
 Я – актриса (1980)
 Динозавры XX века (1990)
 Неизвестные страницы из жизни разведчика (1991)
 Яр (1991)
 Выстрел в гробу (1992)
 Бравые парни (1993)

Tv-filmek
 Эгмонт (1969)
 Дорога в ад (1988)
 Криминальный талант (1989)
 Оружие Зевса (1991)
 Батя (2010)

Tv-sorozatok
 Дети Арбата (2004)
 Слепой (2004)
 Туда, где живёт счастье (2007)
 Тайны дворцовых переворотов (2008, két epizódban)
 Однажды будет любовь (2009)
 В лесах и на горах (2010)

Jegyzetek

További információk 

 

1940-ben született személyek
2021-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Moszkvaiak
Covid19-ben elhunyt személyek